

Geografia 

 Pettino è una frazione dell'Aquila, costruita a partire dagli anni cinquanta
 Monte Pettino è una montagna nei pressi dell'Aquila, che dà nome alla suddetta
 Pettino (Campello sul Clitunno) è una frazione di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia

Geologia 

 la faglia di Pettino è una faglia che attraversa l'omonima località, coinvolta nello sciame sismico collegato al terremoto dell'Aquila del 1703.